

Patronyme 
 Marie-Thérèse Heyvaert (1912-2003), artiste-peintre belge.

Toponyme 
 Quartier Heyvaert

Homonymie de patronyme